Frøya se poate referi la:

Frøya, Sogn og Fjordane, o insulă în comuna Bremanger, provincia Sogn og Fjordane, Norvegia
Frøya, Sør-Trøndelag, comună din provincia Sør-Trøndelag, Norvegia
Nord-Frøya, fostă comună, acum face parte din Frøya, Sør-Trøndelag
Sør-Frøya, fostă comună, acum face parte din Frøya, Sør-Trøndelag
 Freya sau Frøya, o zeiță din mitologia nordică
 Freyr sau Frøy, un zeu din mitologia nordică, fratele lui Frøya

Frøya (naționala de fotbal), selecționata de fotbal a comunei Frøya